Müllheim kan syfta på följande platser:

Schweiz 

 Müllheim, Thurgau, ort och kommun,

Tyskland 

 Müllheim, stad och kommun, Baden-Württemberg,